Buttinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Buttinger (1909–1996), österreichischer Funktionär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
 Barbara Buttinger-Förster (* 1959), österreichische Malerin, Bildhauerin und Land Art-Künstlerin
 Floridus Buttinger (1888–1963), österreichischer Ordensgeistlicher
 Haymon Maria Buttinger (* 1953), österreichischer Schauspieler
 Johann Buttinger (1900–1984), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Joseph Buttinger (1906–1992), österreichischer Politiker (SDAP)
 Monika Buttinger (* 1971), österreichische Kostümbildnerin
 Muriel Gardiner Buttinger (1901–1985), US-amerikanische Psychoanalytikerin und Autorin